Landesgericht steht für:

 Landesgericht (Deutschland), in Deutschland die Gerichte in Trägerschaft der Länder
 Landesgericht (Österreich), der Gerichtshof erster Instanz in Trägerschaft des Bundes
 Landesgericht (Italien) (tribunale), ordentliches Gericht erster Instanz in Italien
 Landesgericht Bozen, ordentliches Gericht erster Instanz in Südtirol (Italien)

Siehe auch:
 Landgericht (Begriffsklärung)